Abundanz oder abundant (von lateinisch abundantia ‚Überfluss‘, ‚Reichtum‘) steht für:
 Abundanz (Chemie), Isotopenhäufigkeit
 Abundanz (Ökologie), Populationsdichte
 Abundanz (Sprachkunde), stilistischer Begriff
 Abundanz (Statistik), Häufigkeit oder Dichte eines Vorkommens
 Abundanz (Kommunalrecht), Gemeinden, deren Finanzkraft höher ist als ihr Finanzbedarf 
 Abundante Zahl, natürliche Zahl, deren Teilersumme größer ist als sie selbst

Siehe auch:

 Abundantia
 Abundantius
 Abbondanza
Definitio abundans